Élodie Bourgeois-Pin (ur. 2 marca 1982 w Champagnole) – francuska biegaczka narciarska, mistrzyni świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Élodie Bourgeois-Pin pojawiła się 5 stycznia 2000 roku w Furtwangen w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 32. miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym. Rok później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie jej najlepszym wynikiem było 21. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach w 2002 roku zdobyła złoty medal w biegu na 5 km stylem dowolnym, a na dystansie 15 km stylem klasycznym była czwarta. W Pucharze Świata zadebiutowała 7 grudnia 2002 roku w Davos, zajmując 35. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobyła 22 listopada 2003 roku w Beitostølen tym samym dystansie. Nigdy nie stała na podium zawodów PŚ. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęła w sezonie 2004/2005, który ukończyła na 61. pozycji. W 2006 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, zajmując między innymi jedenaste miejsce w sprincie drużynowym i 22. miejsce w biegu na 10 km klasykiem. Na mistrzostwach świata jej najlepszym indywidualnym wynikiem było trzydzieste miejsce w sprincie stylem klasycznym podczas rozgrywanych w 2005 roku MŚ w Oberstdorfie. Ponadto była między innymi ósma w sztafecie na MŚ w Libercu w 2009 roku. W 2012 roku zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 84.
 sezon 2004/2005: 61.
 sezon 2005/2006: 113.
 sezon 2006/2007: 67.
 sezon 2007/2008: 79. 
 sezon 2008/2009: 118.

Miejsca na podium 
Bourgeois-Pin nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1982